

Geografia 
Stella (Missouri)
Stella (Nebraska)
Stella (Itália) — comuna da província de Savona, região Ligúria, Itália

Cinema 
Stella (1950) - filme com Victor Mature e Ann Sheridan
Stella (1990) — filme com Bette Midler e John Goodman
Stella (2008) — filme francês dirigido por Sylvie Verheyde

Outros 
Stella (emulador)
Angry Birds Stella — jogo cuja personagem principal se chama Stella
Angry Birds Stella (série animada) — série finlandesa de desenho animado baseada no jogo Angry Birds Stella
Subaru Stella — carro da Subaru
Stella — personagem de Modern Family

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema